Натуральне число 699
 699 рік до нашої ери
 699 рік нашої ери